

Географічні об'єкти 
 Портільйо (Вальядолід)
 Портільйо (Чилі) — гірськолижний курорт, Чилі.

Прізвище 
 Мігель Портільйо